Dan Koehl (né en 1959) soigneur d’éléphant suédois
 Émile Koehl (1921–2013), député français
 Hermann Köhl (1888–1938), aviateur allemand
 Laurent Koehl (1971–), ténor français